Осетров (Осетров) — фамилия:

 Осетров, Евгений Иванович (1923—1993) — советский писатель и литературный критик.
 Осетров, Михаил Романович — штабс-капитан 276-го пехотного Купянского полка, Георгиевский кавалер с  года.
 Осетров, Петр Петрович (1913—1987) — инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 Осетров, Тимофей Николаевич (1920—2018) — советский партийный деятель; в 1983—1986 гг. 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана.

См. также 
 Осетры
 Осетрово
 Осётр (значения)